Miniszterelnök
Kormányfők listái
Országokkal kapcsolatos listák